Velika nagrada Belgije 1960 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 19. junija 1960.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 36
| 2:21:37,3
| 1
| 8
|-
! 2
| 4
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 36
| + 1:03,3
| 14
| 6
|-
! 3
| 34
|  Olivier Gendebien
| Cooper-Climax
| 35
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 4
| 24
|  Phil Hill
| Ferrari
| 35
| +1 krog
| 4
| 3
|-
! 5
| 18
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 34
| +2 kroga
| 10
| 2
|-
! 6
| 32
|  Lucien Bianchi
| Cooper-Climax
| 28
| +8 krogov
| 15
| 1
|-
! Ods
| 10
|  Graham Hill
| BRM
| 35
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
|  Alan Stacey
| Lotus-Climax
| 24
| Smrtna nesreča
| 17
|  
|-
! Ods
| 22
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 23
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 26
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 22
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 36
|  Chris Bristow
| Cooper-Climax
| 19
| Smrtna nesreča
| 9
|  
|-
! Ods
| 30
|  Chuck Daigh
| Scarab
| 16
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jo Bonnier
| BRM
| 14
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 13
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 8
|  Dan Gurney
| BRM
| 4
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 38
|  Tony Brooks
| Cooper-Climax
| 2
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 28
|  Lance Reventlow
| Scarab
| 1
| Motor
| 16
|  
|-
! DNS
| 12
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 0
| Trčenje
| 3
|  
|-
! DNS
| 20
|  Mike Taylor
| Lotus-Climax
| 0
| Trčenje
| 19
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1960
1960